Das Toray Pan Pacific Open 2008 war die 33. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Tokio, Japan. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Es fand vom 15. bis 21. September 2008 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Martina Hingis und im Doppel die Paarung bestehend aus Lisa Raymond und Samantha Stosur.

Im Einzel gewann Dinara Safina gegen Swetlana Kusnezowa mit 6:1, 6:3 und im Doppel Vania King / Nadja Petrowa gegen Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 6:1, 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Kōtō